Villa Ada – film di Pier Francesco Pingitore del 1999
 Villa Ada – villa di Bagni di Lucca
 Villa Ada – zona urbanistica di Roma Capitale
 Villa Ada – parco pubblico di Roma
 Villa Ada Posse – gruppo musicale italiano